Der Dreiband-Weltcup 2011/3 war das dritte UMB/ACBC-Weltcupturnier im 25. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 30. August bis zum 4. September 2011 im südkoreanischen Suwon  statt. Es war das achte Weltcup-Turnier in Südkorea.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Suwon wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 

Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
   Daniel Sánchez
  Kim Kyung-roul
  Eddy Merckx
  Torbjörn Blomdahl
  Filipos Kasidokostas
  Choi Sung-won
  Jérémy Bury
  Martin Horn
  Jozef Philipoom
  Tayfun Taşdemir

Wildcardspieler:
2× organisierender Verband des Ausrichterlandes:  Cho Jae-ho,  Hwang Durk-hee
1× CEB:   Marco Zanetti,  Lütfi Çenet
2× CPB:  Javier Teran,  Luis Aveiga
2× ACBC: Lee Choong-bok
1× UMB:  Ryūji Umeda

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2011/1
 Dreiband-Weltcup 2011/2
 Dreiband-Weltcup 2011/4
 Dreiband-Weltcup 2011/5

2011 3
Karambolageveranstaltung 2011
Billardturnier in Suwon